Михаил Миклашевский: Миклашевский, Михаил Андреевич (ок. 1640 1706) — стародубский полковник, генеральный хорунжий, генеральный есаул Войска Запорожского.
 Миклашевский, Михаил Ильич (1853—1916) — русский общественный и государственный деятель, член Государственного совета по выборам.
 Миклашевский, Михаил Павлович (1756—1847) — новороссийский губернатор в 1801—1802 годах, сенатор.
 Миклашевский, Михаил Петрович (псевдоним: Неведомский; 1866—1943) — русский и советский литературный критик и публицист.